Władysław Lubicz – bohater serialu telewizyjnego Klan
 Władysław Lubicz – pseudonim literacki pisarza, historyka i polityka Władysława Łozińskiego (1843-1913)